Bacteri verd del sofre (del seu nom en anglès Green Sulfur Bacteria), família de bacteris fotoautòtrofs anaeròbics
 Grup Siderúrgic Basc, empresa siderúrgica amb seu a Legazpi (País Basc)